Greg Holmes (ur. 1963) – amerykański tenisista
 Greg Holmes (ur. 1983) – australijski rugbysta
 Greg Holmes (ur. 1993) – angielski krykiecista